

Белоруссия 
 Подъяблонька —  деревня в Могилёвской области, Бацевичский сельсовет Кличевского района

Россия 
 Подъяблонька —  деревня в Псковской области, Городищенская волость Островского района
 Подъяблонька —  исчезнувшая деревня в Смоленской области, Хлепенское сельское поселение Сычёвского района